Ontake ist der Name einer Reihe von Bergen in Japan. Allerdings gibt es für den Namen „Ontake“ im Japanischen unterschiedliche Schreibweisen, die häufigste davon ist . Das letzte Schriftzeichen mit der Bedeutung „Berg“ wird dabei mal „san“ und mal „yama“ gelesen.

Da für japanische Schriftzeichen mehrere Aussprachen möglich sind, gibt es auch Berge, deren Namen ebenfalls mit den Schriftzeichen „“ geschrieben, aber „Otake“, „Mitake“, „Midake“ oder „Mitaki“ gelesen. Im Einzelnen sind das:

Berge

 Ontake-san (Nagano) (abweichend: ), Vulkan in der Präfektur Nagano
 Ontake-san (Gunma), Präfektur Gunma 
 Ontake-san (Saitama), Präfektur Saitama 
 Mitake-san (Tokyo), Präfektur Tokio 
 Mitake-yama (Niigata), Präfektur Niigata 
 Ontake-yama (Fukui), Präfektur Fukui 
 Mitake (Gifu), Präfektur Gifu
 Ontake-san (Gifu), Präfektur Gifu 
 Ontake-san (Tochigi), Präfektur Tochigi
 Ontake-san (Aichi), Präfektur Aichi
 Mitake-yama (Aichi), Präfektur Aichi 
 Midake-yama, Präfektur Shimane 
 Mitaki-san, Präfektur Ehime 
 Ontake-yama (Saga), Präfektur Saga

Religion 

 Die religiösen Stätten der Ryūkyū-Inseln werden auch als Ontake bezeichnet, die üblichere Bezeichnung ist allerdings Utaki.
 Ontake-kyō () ist eine Shintō-Sekte. Sie hat allerdings mit dem oben erwähnten Berg Ontake in der Präfektur Nagano zu tun und nicht mit dem Kult der Ryūkyūs.

Bahnhöfe 

siehe Bahnhof Mitake

Sonstiges 

 (2330) Ontake, Asteroid
 (2924) Mitake-mura, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Mitake Tozan Tetsudō, japanische Bahngesellschaft

Religion (Japan)
Berg in Asien
Berg in Japan